Суперкубок Туреччини з футболу 1986 — 21-й розіграш турніру. Матч відбувся 15 червня 1986 року між чемпіоном Туреччини «Бешикташом» та володарем кубка Туреччини «Бурсаспором».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 
 Архів матчів за Суперкубок Туреччини  

1986
Туреччина
1986 у турецькому спорті